

Théâtre
 Zaza, pièce de Pierre Berton et Charles Simon, créée en 1898
 Zaza, pièce de David Belasco, créée en 1899, adaptée de la pièce de Pierre Berton et Charles Simon

Cinéma 
 1913 : Zaza, un film français de Adrien Caillard ;
 1915 : Zaza, un film américain de Edwin S. Porter et Hugh Ford ;
 1923 : Zaza, un film américain d'Allan Dwan ;
 1939 : Zaza, un film américain de George Cukor ;
 1944 : Zazà, un film italien de Renato Castellani ;
 1956 : Zaza, un film français de René Gaveau.

Peuple

Peuple zaza de Turquie 
 Les Zazas, ethnie de l'est de la Turquie

Langues iraniennes 
  est un sous-groupe de Langues iraniennes
 Voir aussi zazaki, la langue des zazas, ainsi que gurani

Toponymie  
 Zaza, une localité au Rwanda ;
 Zaza est une rivière de Russie.

Personnes 
 Hend Zaza (née en 2009), pongiste syrienne ;
 Karim Zaza (né en 1975), footballeur marocain ;
 Neil Zaza (né en 1964), guitariste ;
 Noureddine Zaza (1919-1988), homme politique kurde ;
 Paul Zaza, compositeur de musique de films ;
 Simone Zaza (né en 1991), footballeur italien ;
 Zaza (né en 1967), dessinateur belge ;
 Zaza Fournier (née en 1984), chanteuse française ;
 Zaza Show, nom de scène de Zeineb Sawen (née en 1984), chanteuse et compositrice tunisienne.

Personnages de fiction 
Zaza est le nom de plusieurs personnages de fiction :
 Une souris dans Les mots de Zaza.
 Une amie de Riri, Fifi et Loulou dans la série animée La Bande à Picsou.
 Zaza Napoli est un des personnages principaux de la pièce de théâtre La Cage aux Folles, adaptée au cinéma.
 Zaza, surnom de Coriza, un personnage de la bande dessinée Astérix : une séduisante jeune fille dont Obélix tombe amoureux.
 Zaza, un personnage des Minikeums.
 La hyène dans une parodie télévisée sur Marc-Olivier Fogiel par les Guignols de l'info.
 Joey Zaza, un personnage du film Le Parrain 3.

Voir aussi 
 Zsa Zsa Gabor actrice née en 1917